Příjmení Jones nosí více významných osobností:

 Alan Jones (* 1946) – australský pilot F1
 Aled Jones (* 1970) – velšský zpěvák
 Alex Jones – více nositelů
 Allen Jones (* 1937) – britský malíř, sochař a grafik
 Alun Jones (* 1980) – australský tenista
 Angus T. Jones (* 1993) – americký herec
 Benjamin Jones (1882–1963) – britský cyklista
 Bill Ryder-Jones (* 1983) – anglický hudebník a hudební producent
 Booker T. Jones (* 1944) – americký hudební producent a skladatel
 Brian Jones (1942–1969) – britský hudebník
 Carmell Jones (1936–1996) – americký jazzový trumpetista
 Casey Jones (1863–1900) – americký strojvůdce, lidový hrdina
 Catherine Zeta-Jonesová (* 1969) – britská filmová herečka
 Craig Jones (* 1972) – americký sampler
 D. Gwenallt Jones (1899–1968) – velšský básník a romanopisec
 Daniel Jones – více nositelů
 Darryl Jones (* 1961) – americký baskytarista
 David Jones (* 1984) – kanadský hokejový útočník
 David Parry-Jones (1933–2017) – velšský sportovní komentátor
 David Lynn Jones (* 1950) – americký zpěvák
 David Martyn Jones (* 1964) – velšský dirigent
 Davy Jones – více nositelů
 Della Jones (* 1946) – velšská operní pěvkyně
 Delme Bryn-Jones (1934–2001) – velšský operní pěvec
 Dill Jones (1923–1984) – velšský klavírista
 Dot Jones (* 1964) – americká herečka a sportovkyně
 Doug Jones – více nositelů
 Duncan Jones (* 1971) – britský filmový režisér
 Edward Ellsworth Jones (1926–1993) – americký psycholog
 Elvin Jones (1927–2004) – americký jazzový bubeník
 Eric Jones (* 1935) – velšský horolezec
 Ernest Jones (1879–1958) – britský (waleský) neurolog a psychoanalytik
 Floyd Jones (1917–1989) – americký hudebník
 George Jones (1931–2013) – americký zpěvák
 Geraint Stanley Jones (1936–2015) – velšský televizní ředitel
 Greg Jones – více nositelů
 Hank Jones (1918–2010) – americký jazzový klavírista a skladatel
 Hayes Jones (* 1938) – americký atlet
 Charlie Jones – anglický skladatel, baskytarista a hudební producent
 Cherry Jones (* 1956) – americká herečka
 James Earl Jones (* 1931) – americký herec
 James Jones (generál) – americký generál a politik
 January Jones (* 1978) – americká herečka
 Jeff Jones (* 1953) – kanadský baskytarista
 Jeffrey Jones (* 1946) – americký herec
 Jennifer Jonesová (1919–2009) – americká herečka
 Jim Jones (1931–1978) – kazatel a zakladatel sekty
 Jim Jones (rapper) (* 1976) – americký rapper
 Jimmy Jones – více nositelů jména
 Jo Jones (1911–1985) – americký jazzový bubeník
 John Paul Jones – více nositelů
 John Owen-Jones (* 1971) – velšský muzikálový herec a zpěvák
 Jon Jones (bojovník) (* 1987) – americký zápasník
 Ken Jones (1930–2015) – velšský buddhista, básník a filozof
 Ken Jones (fotbalista) (1936–2015) – velšský fotbalový brankář
 Kenney Jones (* 1948) – anglický rockový bubeník
 Kenwyne Jones (* 1984) – fotbalový útočník z Trinidadu
 Lewis Jones – více nositelů jména
 Mai Jones (1899–1960) – velšská zpěvačka, klavíristka a rozhlasová producentka
 Marion Jonesová (* 1975) – americká atletka a basketbalistka
 Martyn Lloyd-Jones (1899–1981) – velšský kazatel a doktor medicíny
 Meilyr Jones – velšský hudebník
 Mick Jones – více nositelů
 Mick Jones (The Clash) (* 1955) – britský kytarista a zpěvák
 Nasir Jones (Nas;* 1973) – americký rapper, hudebník a herec
 Nathan Jones (* 1969) – australský wrestler a herec
 Norah Jones (* 1979) – americká písničkářka a pianistka
 Paul Jones (Paul Pond;* 1942) – britský zpěvák a herec
 Peter Jones – více nositelů
 Phil Jones (* 1992) – anglický fotbalista
 Philly Joe Jones (1923–1985) – americký jazzový bubeník
 Quincy Jones (* 1933) – americký hudebník a dirigent
 Rickie Lee Jones (* 1954) – americká rocková zpěvačka
 Robert Earl Jones – americký herec a boxer, otec Jamese Earla
 Rosie Jones (* 1990) – britská modelka
 Rusty Jones (1942–2015) – americký jazzový bubeník
 Sacha Jonesová (* 1990) – novozélandská tenistka
 Samuel Jones – více nositelů
 Steve Jones (* 1955) – anglický kytarista, zpěvák a herec
 Sue Jones-Davies (* 1949) – velšská herečka
 T. Llew Jones (1915–2009) – velšský spisovatel
 Terry Jones (1942–2020) – britský komik a režisér
 Thad Jones (1923–1986) – americký jazzový hudebník
 Thomas Hughes Jones (1895–1966) – velšský básník a romanopisec
 Tom Jones (* 1940) – britský zpěvák
 Tommy Lee Jones (* 1946) – americký herec
 Trevor Jones (* 1949) – britský hudební skladatel
 Uriel Jones (1934–2009) – americký bubeník
 Vinnie Jones (* 1965) – velšský fotbalista a britský herec a zpěvák
 William Jones – více nositelů

fiktivní postavy
 Davy Jones (Piráti z Karibiku) – fiktivní postava ze série filmů Piráti z Karibiku
 Indiana Jones – archeolog
 Tom Jones – hrdina stejnojmenného románu Henryho Filedinga

Externí odkazy